BTBD7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 132 амінокислот, а молекулярна маса — 126 368.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів, ліпопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки